Ödsee ist der Name zweier benachbarter Seen im Toten Gebirge in Oberösterreich:

 Großer Ödsee
 Kleiner Ödsee